Anatoliy Sass, rameur soviétique ;
 Barbara Sass (1936-2015), scénariste et réalisatrice polonaise ;
 Henry Sass (1788-1844), artiste et professeur de peinture anglais
 Katrin Sass, actrice allemande ;
 Sylvia Sass, chanteuse lyrique hongroise.

SASS est un acronyme pouvant signifier :
 Sport athlétique saint-séverin rugby, club de rugby à XV en France ;
 Syntactically Awesome StyleSheets, ou sass (langage de feuilles de style en cascade).
  Skeptical, Agnostic/Atheist, and Science-Seeking witches soit "Sorcières sceptiques, agnostiques/athéistes, et en recherche de science"

Notes et références 

Acronyme